

Istniejące wieżowce (od 40 m) 

 
Kraków